Il torneo singolare femminile di tennis dei XVII Giochi panamericani si è tenuto al Rexall Centre di Toronto, in Canada, dall'11 al 16 luglio 2015.

Teste di serie 

  Lauren Davis (Semifinali)
  Mónica Puig - 3º classificato
  Mariana Duque Mariño - Vincitrice
  Sachia Vickery (primo turno)

<li>  Louisa Chirico (secondo turno)
<li>  Beatriz Haddad Maia (primo turno)
<li>  Verónica Cepede Royg (quarti di finale)
<li>  María Irigoyen (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Tabellone completo

Collegamenti esterni 
 
 

Tennis ai XVII Giochi panamericani